YVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Dyer (Nunavut) (Canada)